La Fuga, film argentin de Luis Saslavsky (1937)
 La Fuga, film argentin d'Eduardo Mignogna (2001)
 La Fuga, groupe de rock espagnol

Voir aussi